Cottingham est le patronyme de :
 John Cottingham (1943-), philosophe anglais ;
 Richard Cottingham (1946-), tueur en série américain ;

Cottingham peut faire référence à :
 Cottingham, une paroisse civile du Yorkshire de l'Est.
 , une paroisse civile du Northamptonshire.

Homonymie de patronyme